А́я Ре́йчел Кэш (; род. 13 июля 1982, Сан-Франциско) — американская актриса. В 2015 году она была номинирована на премию «Выбор телевизионных критиков» как лучшая актриса в комедийном телесериале «Ты — воплощение порока».

Ранняя жизнь и образование 
Кэш является дочерью поэта и писательницы Ким Аддонизио и буддийского учителя Юджина Кэша; она является правнучкой победительницы Уимблдона Полин Бетц-Эдди.

Она окончила Школу искусств Рут Асавы в Сан-Франциско и получила диплом бакалавра изящных искусств по программе актёрского мастерства в Миннесотском университете.

Карьера

Телевидение 
Кэш снялась в телесериалах «Братство», «Закон и порядок», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Закон и порядок: Преступное намерение», «Милосердие» и «Новости». В 2011 году она играла одну из главных ролей в комедийном телесериале Fox «Светофор», который продлился один сезон. В 2014 году она получила со-ведущую роль Гретхен Катлер в телесериале FX «Ты — воплощение порока». Актёрская игра Кэш в этом шоу была высоко оценена, а сайт The A.V. Club назвал её игру во втором сезоне «лучшим исполнением на телевидении 2015 года». В 2020 году присоединилась к актёрскому составу сериала «Пацаны», получив роль супергероини по имени Гроза.

Кино 
Имя Кэш появилось в титрах таких фильмов, как «Любовный переплёт», «Зима замерзших надежд», «Хоть раз в жизни» и «Счастливый дом». В фильме «Волк с Уолл-стрит» она сыграла маленькую роль Джанет, ассистентки Джордана Белфорта. В 2020 году на экраны вышел комедийный хоррор с её участием «Напугай меня».

Театр 
Кэш участвовала во многочисленных офф-Бродвейских постановках, и в 2014 году играла в премьерном спектакле «Труди и Макс влюблены» Зои Казан.

Личная жизнь 
Кэш живёт в Нью-Йорке. В 2012 году она вышла замуж за Джоша Александра.

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Миннесотского университета
Выпускники Колледжа гуманитарных наук Миннесотского университета